

Божикова — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Божикова — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства